Балясное — название населенных пунктов на Украине:

 Балясное — село в Гадячском районе Полтавской области.
 Балясное — село в Диканьском районе Полтавской области.